Clin d'œil peut faire référence à :
 Un clin d'œil, une expression faciale ;
 Clin d'œil, un magazine québécois ;
 Clin d'œil : une série de bande dessinée par Serge Ernst,
 Clin d'œil : un épisode de la série Star Trek diffusé en 1968;
 Un Festival Clin d'Œil pour sourds.

Voir aussi